

Важнейшие события 
 Киевская Русь (882—1240); Олег Вещий — великий князь Киевский с 882 года.
 Арабский халифат и Византийская империя признают независимость Армянского царства (885 год).
 Осада Парижа викингами (885—886; Siege of Paris).
 886 — Альфред Великий, король Уэссекса, захватил Лондон.

Значимые люди 
 Альфред Великий.
 Василий I.
 Карл III Толстый.

См. также

Примечания 

880-е годы